Trigonisca buyssoni  — вид безжальных пчёл из трибы Meliponini семейства Apidae. Не используют жало при защите. Хотя жало у них сохранилось, но в сильно редуцированном виде. Вид был впервые описан в 1902 году немецким энтомологом Генрихом Фризе (Heinrich Friese; 1860—1948).

Распространение 
Неотропика: Колумбия (Cauca), Перу (Cuzco, Madre de Dios), Эквадор.

Описание 
Отмечено опыление растений Prockia crucis (Flacourtiaceae), Roupala montana (Proteaceae), Oxalis neaei (Oxalidaceae), Securidaca sylvestris (Polygalaceae), Pavonia dasypetala (Malvaceae),

Примечания

Литература 
 Albuquerque, P. M. C. & Camargo, J. M. F. (2007). Espécies novas de Trigonisca Moure (Hymenoptera, Apidae, Apinae). Rev. Bras. Entomol. 51 (2): 160—175 [160].

Ссылки 
 Список таксонов на BioLib
 eol.org

Trigonisca
Насекомые Южной Америки
Животные, описанные в 1902 году